Timber Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Timber Creek Township (Iowa)
 Timber Creek Township (Nebraska)